São Bartolomeu ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 São Bartolomeu (Vila Viçosa), im Kreis Vila Viçosa
 São Bartolomeu (Borba), im Kreis Borba
 São Bartolomeu (Coimbra)
 São Bartolomeu dos Galegos, im Kreis Lourinhã
 São Bartolomeu de Messines, im Kreis Silves
 São Bartolomeu do Outeiro, im Kreis Portel
 São Bartolomeu da Serra, im Alentejo Portugal

Siehe auch:
 Sankt Bartholomäus
 Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu